Öresjön (Öresjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öresjö (Gällinge socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (3 ha)
Öresjö (Idala socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun, 
Öresjö (Östra Karups socken, Halland), sjö i Båstads kommun, 
Öresjön (Fjärås socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (5,93 ha)
Öresjön (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lilla Öresjön, sjö i Kungsbacka kommun,  (63,8 ha)
Stora Öresjön, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (2,47 km²)
Västra Öresjön, sjö i Marks kommun,  (7,03 km²)
Öresjö (Fristads socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (6,35 km²)
Öresjö (Torestorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (4,92 ha)
Öresjön (Bollebygds socken, Västergötland, 640464-130965), sjö i Bollebygds kommun, 
Öresjön (Bollebygds socken, Västergötland, 640568-130719), sjö i Bollebygds kommun, 
Öresjön (Kungsäters socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (10,9 ha)
Öresjön (Sätila socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (34,7 ha)
Öresjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (11 ha)
Östra Öresjön, sjö i Marks kommun,  (7,86 km²)
Öresjö (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, Trollhättans kommun och Vänersborgs kommun på gränsen mellan Bohuslän och Västergötland .,  (10,5 km²)
Stora Öresjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (7,55 ha)
Öresjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (91,9 ha)
Öresjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,73 km²)

Se även
Västra Öresjön,  (7,03 km²)
Östra Öresjön,  (7,86 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn